Cady peut faire référence à :
 Cady, rivière des Pyrénées-Orientales
 Carol Cady (née en 1962), athlète américaine
 Frank Cady, acteur américain
 Jack Cady (1932-2004), écrivain américain de science-fiction
 Jerome Cady (1903-1948), scénariste américain 
 John Cady, golfeur américain
 Josiah Cleaveland Cady (1837-1919), architecte américain
 Walter Cady (1874-1974), ingénieur et physicien américain.

Voir aussi 

 Cadi : juge musulman
 Tunnel du Cadi : Tunnel routier espagnol

Homonymie de patronyme